Али Энверович Алиев (; ) — советский, узбекский, американский физик крымскотатарского происхождения, доктор физико-математических наук, профессор-исследователь Института нанотехнологий и адъюнкт-профессор физического факультета Школы естественных наук и математики Техасского университета в Далласе. В 2011 году он был признан «изобретателем года» журналом «Time».

Области текущих научных интересов — нанонаука и нанотехнологии, электрохромизм и акустика. Он имеет ряд патентов на изобретения от управления США по патентам и товарным знакам (USPTO).

Биография 
Али Алиев родился в Ташкенте, Узбекской Советской Социалистической Республике, СССР в семье крымских татар, которые жили там после депортации. Родители Алиева также были депортированы из Крыма вместе со всем крымскотатарским населением. Его отец Энвер — представитель древнего рода из Симферополя, Герой Социалистического Труда. Мать Алиева — Оказ, из села Корбекуль Алуштинского района Крымского полуострова.

В 1977 году окончил (с отличием) радиотехнический факультет Харьковского национального университета радиоэлектроники. В 1984 году Алиев получил степень кандидата физико-математических наук (молекулярная и тепловая физика) на кафедре теплофизики узбекской Академии наук. Тема диссертации: «Исследование быстрого ионного переноса в редкоземельных фторидах». С 1992 — доктор физико-математических наук (физика твердого тела), кафедра теплофизики узбекской Академии наук. Тема диссертации: «Релаксационные явления в сверхзвуковых проводниках». С 1988 по 2004 год работал на кафедре теплофизики узбекской Академии наук. В 1992—2004 годах-заведующий лабораторией физико-акустических исследований названного отдела. С 2004 года Алиев является профессором-исследователем в Техасском университете в Далласе.

Али Алиев является автором более 100 научных статей и обладателем 13 патентов в области нанонауки и нанотехнологий, среди которых, например, патент на плащ-невидимку.

Женат на Эльвире Умеровой, у них две дочери.

Награды 
 Inventor of the year 2011 by «Time» magazine.
 Nano 50 Award in the United States, 2006: Processes for Carbon Nanotube Yarn and Sheet Fabrication, University of Texas at Dallas.
 2006 NanoVic Prize for Innovation in Nanotechnology from Nanotechnology Victoria, Australia.
 Science award in Physics, 2004: State award of Republic of Uzbekistan «For Development of Nanomaterials and Nanotechnology», given by the Minister of Science and Technology Committee of the Republic of Uzbekistan.
 Grand Prize for the achievements in Science, 2001: Recipient of a medal «Glory» for the achievements in Science given by Uzbekistan government.
 Cited in Marquis book «Who’s Who in Science and Engineering» 8th (2005—2006) Edition, NJ.
 Fellowship award by Korean Government Program and Science&Technology Policy Institute (STEPI), 1999—2000.
 Prize (Medal and Diploma) for «Development and Design of Ultrasonic Drilling Machine» awarded on 26th International Salon in Geneva, 1998.
 Young Scientist Award of International Union of Radio Science (URSI), General Assembly, Kyoto, Japan, 1993.

Примечания

Ссылки 
 Ali Aliev is an American scientist. He is Crimean Tatar, on YouTube.
 Али Алиев — крымский татарин, создавший материал-«невидимку», on YouTube.
 Поиск — Search RSL
 Диссертация на тему «Исследование особенностей быстрого ионного переноса в области суперионных фазовых переходов в редкоземельных фторидах», скачать бесплатно автореферат по специальности ВАК РФ 01.04.15 — Молекулярная физика
 Интервью на портале avdnet.

Физики США
Преподаватели Техасского университета в Далласе
Физики Узбекистана